Deykin ist der Familienname folgender Personen:

 Clement Deykin (Clement Pemberton Deykin; 1877–1969), britischer Rugby-Union-Spieler 
 John Redfern Deykin (1861–1899), britischer Tennisspieler